Kathistaceae är en familj av svampar. Kathistaceae ingår i klassen Sordariomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Kathistaceae